Игера Бланка има више значења:

 Игера Бланка (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Игера Бланка (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Игера Бланка (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Игера Бланка (Урсуло Галван), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику